Emprise to Avalon è il quinto album in studio della band Melodic death metal tedesca Suidakra.

Tracce

Formazione 
 Arkadius Antonik – chitarre, voce, tastiere, basso elettrico 
 Marcel Schoenen – chitarre, voce, tin whistle
 Lars Wehner – batteria

Collegamenti esterni